Xin steht für:

 Xin-Dynastie
 Xin (Xinyang) (新县; Pinyin: Xīn Xiàn), ein Kreis der Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan
 Xin (Lai) (新村), ein Dorf der Nationalitätengemeinde Lai im Kreis Cona des Regierungsbezirks Shannan im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China 
 Xin – Die Kriegerin, deutscher Titel des Filmes Zhui ying aus dem Jahr 2009 der Regisseure Marco Mak und Francis Ng

Xin ist der Familienname folgender Personen:

 Xin Qingshan (* 1960), chinesischer Shorttrack- und Eisschnelllauftrainer
 Xin Ru (* 1931), chinesischer Philosophiehistoriker

Siehe auch:
 Xin-Klasse